John Byrom ist der Name folgender Personen:

* John Byrom (Schriftsteller) (1692–1763), englischer Schriftsteller und Reformator der englischen Kurzschrift
 John Byrom (Cricketspieler) (1851–1931), englischer Cricketspieler
 John Byrom (Fußballspieler) (* 1944), englischer Fußballspieler
 John Byrom (Schwimmer) (* 1947), australischer Schwimmer